Сан Илдефонсо Виља Алта има више значења:

 Општина Сан Илдефонсо Виља Алта (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Илдефонсо Виља Алта (Сан Илдефонсо Виља Алта, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику